Swearengen ist der Familienname folgender Personen:

 Al Swearengen (Ellis Albert Swearengen; 1845–1904), US-amerikanischer Pionier, Mitgründer der Stadt Deadwood, South Dakota
 Clarence Swearengen, US-amerikanischer Basketballspieler